Tiffin Township peut désigner les townships suivants en Ohio aux États-Unis :

 Tiffin Township du comté d'Adams.
  du comté de Defiance.

Voir également 
 

Homonymie de townships